TDI může označovat:
 Turbocharged Direct Injection – obchodní název přeplňovaných vznětových motorů
 Technical Diving International – výcviková potápěčská organizace
 technický dozor investora – funkce na stavbě
 Transport Driver Interface
 toluoldiisokyanát